Tapay – piatto diffuso nell'Asia orientale e nel sud-est asiatico
 Distretto di Tapay – distretto della provincia di Caylloma, in Perù

Pagine correlate 
 Tapai